Глікман () — єврейське прізвище, яке утворене від німецького слова Gluck (або до ідиш glik), що перекладається як «удача, щастя».

Походження 

Прізвище Гликман вказує на ім'я засновника роду. Швидше за все, прізвище Глікман утворене від єврейського чоловічого імені Глік, яке сходить до німецького слова Gluck (або до ідиш glik), що перекладається як «удача, щастя». Це ім'я було популярним в середовищі ашкеназі — німецьких євреїв. Ймовірно, називаючи дитину ім'ям Глік, батьки бажали своєму синові легкого та щасливого життя.

Другий компонент прізвища Глікман походить від німецького Mann — «людина, чоловік».

Однак не виключено, що в основі прізвища Глікман лежить аналогічне прізвисько, яке отримав щаслива людина.

Крім того, для прізвищ євреїв, які проживають на територіях розселення слов'ян, характерні слов'янські суфікси -ін, -ов / -ев, -овіч / -вич, енко, -ський, -чик. Ашкеназські прізвища оформляються формантами -сон / -зон (в буквальному перекладі «син»), -ман («людина, чоловік»), -кінд («дитина»), -бейн («кістка»), -штам («ствол»), ер, -с.

Для прізвищ сефардів типові такі компоненти, як -заде, -пур зі значенням «син», префікс батькові ібн-, суфікси приналежності -і, -іан, топонімічний суфікс -чи. Гірські євреї Кавказу при утворенні прізвищ запозичили грузинський фамільний суфікс -швілі (перекладається як «дитя»). Євреї Ізраїлю часто мають прізвища, оформлені єврейськими суфіксами приналежності -іс / -ЄС, -і, приставкою бен- (в перекладі з івриту «син») і артиклем приналежності до роду Га-.

Відомі носії 

 Глікман Борис Хомич (1924—2010) — авіаконструктор, доктор технічних наук.
 Глікман Віктор Якович (псевдоніми  Ірецький , Старозавітний, Іріксон; 1882—1936) — російський письменник, журналіст, критик.
 Глікман Гавриїл Давидович (1913—2003) — скульптор.
 Глікман Григорій Юхимович (1898—1973) — американський художник, графік.
 Глікман Давид Йосипович (1874—1936) — фейлетоніст, журналіст, брат  Соломона Глікмана.
 Глікман Ісаак Давидович (1911—2003) — лібретист, брат  Гавриїла Глікмана.
 Глікман Леонід Самуїлович (1909—1941) — композитор, піаніст.
 Глікман Марк Михайлович (. 1987) — актор.
 Глікман Соломон-Матус Йосипович (1870?) — медик, публіцист.
 Глікман Тимофій Абрамович (псевдонім  Тимофій Грек ; 1882—1933) — перекладач, журналіст.

 Ірма Адельман (Глікман) (1930—2017) — американська економістка, професорка Каліфорнійського університету в Берклі (США).

Див. також

Примітки